Thymus (latinisiert von griechisch θυμός, Thymos) oder Bries  bezeichnet ein Organ des lymphatischen Systems von Wirbeltieren, siehe Thymus.

Thymus ist der Name von
 Georg Thymus oder Georg Thym, 1518–1561 oder 1520–1560, deutscher Pädagoge.

Siehe auch:
 Thymus-Epithelzelle
 Thymiane, Gattung der Lippenblütler
 Thymos (altgriechisch θυμός, thymos, „Lebenskraft“), Ausdruck für die Gemütsanlage eines Menschen